Rolfes ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Rolfes (* 1957), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Eugen Rolfes (1852–1931), deutscher Priester und Aristoteles-Übersetzer
 Heinz Rolfes (* 1947), deutscher Landespolitiker (CDU)
 Helmuth Rolfes (* 1944), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Ilona Rolfes (* 1973), deutsche Professorin der Hochfrequenztechnik
 Max Rolfes (1894–1981), deutscher Agrarökonom
 Simon Rolfes (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Walter Rolfes (1943–2014), deutscher Architekt
 Willi Rolfes (* 1964), deutscher Sozialpädagoge und Fotograf

Siehe auch:
 Rolfs